Bucephala kan syfta på:

 Bucephala (fågelsläkte) - ett släkte andfåglar
 Bucephala - en stad som grundades av Alexander den store till minne av hans häst Bukefalos, se Bukefalia